Miejscowości w USA:
 Pleasantville – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Marion
 Pleasantville – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Atlantic
 Pleasantville – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
 Pleasantville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Fairfield
 Pleasantville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bedford
 Pleasantville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Venango
Zobacz też:
 Miasteczko Pleasantville (Pleasantville) – amerykański film z 1998